Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 2 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в прыжке в длину являлась Ивана Шпанович из Сербии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 6,65 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 2 марта 2019 года. В сектор вышли 18 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у женщин состоялись 3 марта 2019 года. Лидерство после первой попытки захватила Анастасия Мирончик-Иванова из Белоруссии, установившая личный рекорд для помещений — 6,93 м. Этот результат оставался недостижимым для её соперниц до пятой попытки, когда Иване Шпанович удался прыжок на 6,99 м. В заключительном раунде соревнований никаких изменений не произошло, и сербская спортсменка в третий раз подряд выиграла золотую медаль зимнего чемпионата Европы. В споре за бронзу Марина Бех-Романчук опередила Малайку Михамбо на 1 см.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки